

Cinema 
 Duck – film del 2005 diretto da Nicole Bettauer

Fumetto 
 Duck – famiglia di personaggi Disney

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Duck – città della Contea di Dare, Carolina del Nord
 Duck – comunità non incorporata della Contea di Clay, Virginia Occidentale

Musica 
 Duck – album del 2019 del gruppo musicale inglese Kaiser Chiefs

Televisione 
 Una voce alle spalle (Duck!) – episodio della quarta stagione de Le tenebrose avventure di Billy e Mandy

Videogiochi 
 Duck – videogioco del 1987 sviluppato da Bit Corporation

Altro 
 Duck tour – iniziativa turistica con mezzi da sbarco riadattati